Mexia (Texas)
António Mexia
Pedro Mexia
 Pedro Mexía (1497-1552), humanista e cronista espanhol

Desambiguação